

Film
Mistaken Identity – cortometraggio del 1906 diretto da J.H. Martin 
Mistaken Identity – cortometraggio del 1909 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel) 
Mistaken Identity – cortometraggio del 1910 diretto da David Aylott 
Mistaken Identity – cortometraggio del 1910  prodotto dalla Kalem Company 
Mistaken Identity – cortometraggio del 1912 diretto da Richard Garrick
Mistaken Identity – film del 1919 prodotto dalla Triangle Film Corporation

Musica 
 Mistaken Identity – album di Kim Carnes del 1981.	
 Mistaken Identity – album di Donna Summer del 1991.	
 Mistaken Identity – album di Delta Goodrem del 2004.
 Mistaken Identity – singolo di Delta Goodrem pubblicato nel 2005, dell'album omonimo.